Montainville (Eure-et-Loir)
 Montainville (Yvelines)